Monstruo puede hacer referencia a:
 Monstruo, término para cualquier caso de criatura fantástica o legendaria que causa espanto;
 Monstruo, denominación popular que en Chile se le da al público que asiste al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar
 El monstruo, película italiana dirigida y protagonizada por Roberto Benigni.
 Monstruos invisibles, novela de Chuck Palahniuk.
 Los monstruos, una historieta de Mortadelo y Filemón.
 Monstruos, un álbum de cromos de los años 1980.
 Monstruo, álbum de estudio de la cantante chilena Cami de 2019-2020.
 Monstruos, S.A., nombre dado en España a la película Monsters, Inc..